Тара — упаковка
 Тара — у буддизмі жінка-бодхісатва, яка обернула свою жіночність на засіб спасіння живих істот
 Тара — в індуїзмі один із аспектів Махадеві, Калі або Парваті

 Тара — пагорб в Ірландії, легендарна резиденція ірландських королів
 Тара — річка у Чорногорії
 Тара — національний парк в Сербії
 Тара — містечко в Японії

Тара — місто, Омська область
 Тара — село, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Тара — річка у Новосибірській та Омській областях, притока Іртиша
 Тара — річка в Брянській області